Каракуца — фамилия:

 Каракуца, Игнатий Георгиевич — Георгиевский кавалер; капитан; 20 ноября 1915.
 Каракуца, Фёдор Георгиевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 26 августа 1916.